Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1994./95.

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

Grupa Koprivnica 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

3. međimurska liga

Istok

Zapad 

 Izvori: 
 NK Hajduk Brezje

3. ŽNL Varaždinska

Ludbreg 

 Izvori: 
 Nogomet u ludbreškom kraju

Varaždin

Poveznice 
 1. HNL 1994./95.
 2. HNL 1994./95.
 3. HNL 1994./95.
 4. rang HNL-a 1994./95.
 5. rang HNL-a 1994./95.
 6. rang HNL-a 1994./95.
 Hrvatski nogometni kup 1994./95.

Izvori 

1994-95
 7